L'Oracle est un personnage de l'univers de W.I.T.C.H. Bien qu'il soit vu dès le début de la série, les WITCH ne le rencontrent que très tardivement, plus précisément après leur première victoire contre Phobos.

Il est le chef spirituel de Kandrakar, un monde situé au centre de l'infini qui maintient l'équilibre fragile entre le bien et le mal et sert de refuge aux créatures et esprits les plus puissants. Pour son rôle, l'Oracle possède les "Pleins pouvoirs", ce qui signifie qu'il est omniscient et omnipotent, quoiqu'il ne puisse pas faire autre chose que son travail et ne puisse donc pas remédier aux injustices, comme il l'admet lui-même dans la BD. Récemment, il a renoncé aux pleins pouvoirs, et a décidé de former un triumvirat avec les sages Yan Lin et Endarno.

C'est l'Oracle qui élit les gardiennes de Kandrakar, c'est-à-dire le groupe de guerrières-magiciennes chargé d'assurer la sécurité de Kandrakar et des autres mondes. Ainsi, c'est lui qui a choisi les W.I.T.C.H. pour remplir ce rôle, et ce malgré l'opposition de certains sages, notamment Luba.

Description

Physique
L'Oracle apparait comme un petit homme chauve, avec un peu de barbiche blanche sur le menton. Il porte une robe blanche-verte, et se place souvent en position fleur de lotus. Il a généralement l'air calme et serein, sauf dans les situations graves.

Caractère
L'Oracle est un être d'une extrême sagesse, calme, tranquille et tolérant. Il possède même un certain humour, puisque, contrairement aux autres sages de Kandrakar, il ne prend pas mal les plaisanteries d'Irma. Il a une certaine affection pour les WITCH, qui sont parfois critiquées. Enfin, il est très proche de l'un des sages, Tibor, à qui il se confie souvent.

	 

Personnage de W.I.T.C.H.